New Zealand Sevens 2003 – czwarta edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju New Zealand Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 7–8 lutego 2003 roku na Westpac Stadium w Wellington będąc czwartym turniejem sezonu 2002/2003.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Westpac Stadium zawody były czwartym turniejem sezonu 2002/2003 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Losowanie grup odbyło się pod koniec stycznia 2003 roku.

Z uwagi na fakt, iż pierwsze trzy turnieje sezonu zostały wygrane przez trzy różne zespoły, sprawa tytułu w Wellington wydawała się otwarta. Swoje pojedynki wysoko wygrywały Australia i Fidżi, lecz szlagierem pierwszego dnia zawodów był pojedynek Anglików z Nowozelandczykami, z którego górą wyszli gospodarze. Te same zespoły spotkały się w finale turnieju. W meczu, w którym prowadzenie zmieniało się pięciokrotnie, padło dziesięć przyłożeń, a jeszcze na trzy minuty przed końcem Anglicy znajdowali się na czele. Żółta kartka dla Simona Amora odmieniła jednak losy spotkania i po raz pierwszy przed własną publicznością triumfowali reprezentanci Nowej Zelandii. Najlepszym graczem turnieju został wybrany przedstawiciel triumfatorów Tafai Ioasa.

Cała publiczna pula biletów, 16 500 sztuk, została sprzedana w półtorej godziny.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2002/2003)
New Zealand Sevens
2003 w Nowej Zelandii